Molekulska formula -{C18H16N2O3}- se može odnositi na:

 Amfonelinska kiselina
 Rohinimeks
 Citrus crveno 2